Берлешти има више значења:

 Берлешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Берлешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Берлешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији